Колорадо се може односити на:

 Колорадо, америчка савезна држава
 Колорадо (река), река у САД
 Колорадо (река у Тексасу), река у САД, у Тексасу
 Велики кањон (кањон Колорадо), кањон у САД, у Аризони
 Пустиња Колорадо, пустиња у САД, у Калифорнији
 , висораван у САД
 Партија Колорадо, политичка партија у Парагвају
 Колорадо (река у Аргентини)